Jméno Železná nese více obcí:
 Železná (okres Beroun), obec v okrese Beroun
 Železná Ruda, město v okrese Klatovy

…nebo částí obcí:
 Železná (Libořice), část obce Libořice v okrese Louny
 Železná (Vrbno pod Pradědem), část obce Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál
 Železná (Bělá nad Radbuzou), část obce Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice

jména ulic:
 Železná (Praha)